Нижче наведено список населених пунктів повіту Олт, Румунія.

Олт